

Fiabe
Cappuccetto Rosso – fiaba europea

Opere
Cappuccetto Rosso – opera lirica di Cezar' Antonovič Kjui

Film
Cappuccetto Rosso – cortometraggio animato Disney del 1922
Cappuccetto Rosso – cortometraggio animato Disney del 1934
Cappuccetto Rosso – film del 1960 diretto da Roberto Rodríguez
Cappuccetto Rosso – film del 1989 diretto da Adam Brooks
Cappuccetto Rosso – mediometraggio d'animazione del 1995
Cappuccetto Rosso – film del 2003 diretto da Giacomo Cimini
Cappuccetto Rosso – film del 2006 diretto da Randal Kleiser
Cappuccetto Rosso – film per la televisione del 2007 diretto da Antje Anders
Cappuccetto Rosso e gli insoliti sospetti – film d'animazione del 2006 diretto da Cory Edwards
Cappuccetto rosso sangue – film del 2011 diretto da Catherine Hardwicke